Jakobselva ist der Name folgender norwegischer Flüsse:

Jakobselva (Sør-Varanger)
Jakobselva (Vadsø)